Charqueadense – abitanti di Charqueada
Charqueadense – abitanti di Charqueadas